Трудовая коммуна немцев Поволжья, также Автономная область немцев Поволжья () — первое автономное образование в Поволжье в составе РСФСР, существовавшая с 19 октября 1918 по 19 декабря 1923 года, прообраз будущих АССР и АО

История 
19 октября 1918 года декретом СНК РСФСР была образована первая в РСФСР национально-территориальная автономия Трудовая коммуна немцев Поволжья в составе Саратовской губернии РСФСР с административным центром в городе Саратове (с 20 октября 1918 по май 1919 года). Затем административным центром стал город Баронск (в 1919—1920-х годах — Екатериненштадт, с 1920 года — Марксштадт, ныне — Маркс). 24 июля 1922 года административный центр области перенесён в присоединённый к автономии 22 июня город Покровск (в 1931 году переименован в город Энгельс).

19 декабря 1923 года АО немцев Поволжья преобразована в Автономную ССР немцев Поволжья.

Население 
Основную часть населения составляли немцы. Общее количество населения составляло 452 629 человек.

Национальный состав на 1920 год

Административное деление 
 При образовании АО немцев Поволжья в её состав были включены три новообразованных уезда Саратовской губернии:
Голокарамышский уезд, c центром в селе Голый Карамыш (немецкое название — Бальцер, совр. город Красноармейск);
 Екатериненштадтский уезд, с центром в городе Екатериненштадте (с 1918 года — город Марксштадт)
 Ровненский уезд, с центром в селе Ровное (немецкое название — Зельман).

(до 1918 года территории Екатериненштадского и Ровненского уездов входили в состав Новоузенского уезда Самарской губернии)

 17 февраля 1921 года на территории автономной области было образовано 13 районов:
 Антоновский — с. Антоновка (с 15.02.1922 г. — с. Тонкошуровка);
 Верхне-Иловлинский — с. Каменка;
 Верхне-Караманский — с. Флорское (Гнаденфлюр);
 Ерусланский — с. Кресты (Лангенфельд);
 Карамышский — г. Голый Карамыш (Бальцер);
 Марксштадтский — г. Марксштадт;
 Медведицкий — с. Медведицкий Крестовый Буерак;
 Нижне-Иловлинский — с. Нижне-Добринка;
 Нижне-Караманский — с. Красный Яр;
 Панинский — с. Панинское (с 15.02.1922 г. — с. Унтервальден);
 Ровненский — с. Ровное (Зельман);
 Тарлыкский — с. Вольское (Куккус);
 Торгунский — с. Палласовка (п. Ней-Галка);
22 июня 1922-го года в состав области включён Покровский уезд.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в АО немцев Поволжья
 Большая Российская Энциклопедия

Места поселения российских немцев
Немцы Поволжья
Немецкие колонии в Поволжье
Немцев Поволжья